Бугристая — многозначный термин:

 Бугристая — река в Красноярском крае России;
 Бугристая ковровая акула — вид ковровых акул;

См. также 
 Бугристое